По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Дальневосточном экономическом районе 66 городов, из них:
 2 крупнейших — от 500 тыс. до 1 млн жителей
 2 крупных — от 250 тыс. до 500 тыс. жителей
 6 больших — от 100 тыс. до 250 тыс. жителей
 6 средних — от 50 тыс. до 100 тыс. жителей
 50 малых — менее 50 тыс. жителей
 2 — от 40 тыс. до 50 тыс. жителей
 10 — от 30 тыс. до 40 тыс. жителей
 9 — от 20 тыс. до 30 тыс. жителей
 13 — от 10 тыс. до 20 тыс. жителей
 16 — менее 10 тыс. жителей

По сравнению с 1989 годом, людность в городах уменьшилась. По итогам Всесоюзной переписи населения 1989 года в Дальневосточном экономическом районе было 64 города, из них:
 2 крупнейших — от 500 тыс. до 1 млн жителей
 2 крупных — от 250 тыс. до 500 тыс. жителей
 6 больших — от 100 тыс. до 250 тыс. жителей
 10 средних — от 50 тыс. до 100 тыс. жителей
 44 малых — менее 50 тыс. жителей
 4 — от 40 тыс. до 50 тыс. жителей
 7 — от 30 тыс. до 40 тыс. жителей
 6 — от 20 тыс. до 30 тыс. жителей
 15 — от 10 тыс. до 20 тыс. жителей
 12 — менее 10 тыс. жителей

Карта городов 
Города с населением:
  — от 20 000 до 49 999 чел.
  — от 50 000 до 99 999 чел.
  — от 100 000 до 499 999 чел.
  — свыше 500 000 чел.

Список городов

Примечания 
 Красным цветом выделены центры субъектов Российской Федерации.

См. также 
 Дальневосточный экономический район
 Дальневосточный федеральный округ
 Города Дальневосточного федерального округа

Ссылки 
 Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств
 Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
 Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов – районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более

Дальневосточный экономический район
Дальневосточный ЭР